Lautergraben ist der Name folgender Fließgewässer:

 Lautergraben oder Rosenauer Ableiter, linker Zufluss des Gänsmühlbaches bei Rosenau, Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern; ist rechter Abzweig des Moosgrabens, ein Abschnittsname der Altern (Isar), linker Zufluss der Isar vor Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lautergraben (Itz), ehemals linker Nebenarm des Itz in Coburg, Regierungsbezirk Oberfranken, Bayern (1875 zugeschüttet, heute überbaut mit der Löwenstraße)
 Lautergraben (Mümling), linker Zufluss der Mümling nördlich von Obernburg am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern

Siehe auch:
 Lauter
 Lauterbach